Giachino ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Giachino (1916–1944), italienischer Partisan
 Jean-Paul Giachino (* 1963), französischer Biathlontrainer und französischer Biathlet
 Luigi Maria Giachino (20. Jahrhundert), italienischer Filmschaffender
 Pedro Giachino (1947–1982), argentinischer Offizier